Das Arrondissement Tarbes ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Hautes-Pyrénées innerhalb der Region Okzitanien. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Tarbes.

Im Arrondissement liegen elf Wahlkreise (Kantone) und 212 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Aureilhan
 Kanton Bordères-sur-l’Échez
 Kanton La Vallée de l’Arros et des Baïses (mit 27 von 70 Gemeinden)
 Kanton Les Coteaux
 Kanton Moyen-Adour
 Kanton Ossun
 Kanton Tarbes-1
 Kanton Tarbes-2
 Kanton Tarbes-3
 Kanton Val d’Adour-Rustan-Madiranais
 Kanton Vic-en-Bigorre

Gemeinden

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde aus dem Arrondissement Tarbes die Fläche der 13 Gemeinden Arné, Bonrepos, Castelbajac, Galan, Galez, Hiis, Houeydets, Libaros, Montastruc, Recurt, Sabarros, Sentous und Tournous-Devant dem Arrondissement Bagnères-de-Bigorre zugewiesen.

Tarbes
Département Hautes-Pyrénées